Филакту — фамилия. Известные носители:

 Филакту, Герасимос (род. 1991) — кипрский футболист. 
 Филакту, Кириакос — кипрский футболист.
 Филакту, Лакис (род. 1964) — кипрский пловец. Участник Олимпийских игр 1980.
 Филакту, Ламброс (род. 1991) — кипрский футболист.